SHA ( – „Сигурен Хеширащ Алгоритъм“) е хеш-функция разработена от NSA. Резултатът на функцията е при SHA-1 160-битови извлечения, при SHA-2 256 и 512 са битови извлечения. SHA хеш-функциите се използват масово, включително и от стандарта за цифрови подписи.

Дефекти започват да бъдат намирани от 2005 г. От NIST беше обявен конкурс за SHA-3, който да преодолее слабостите на досегашните функции и да бъде въведен като стандарт през 2012 г.

Сравнение на SHA функциите

Източници 

Криптография